Der Titel Auf Flügeln des Gesanges bezeichnet mehrere Werke:

 Auf Flügeln des Gesanges (Heine), ein Gedicht aus Heinrich Heines Buch der Lieder
 Auf Flügeln des Gesanges  (Mendelssohn), Vertonung des Heine-Gedichtes von Felix Mendelssohn, das zweite seiner "Sechs Gesänge mit Begleitung des Pianoforte" (Opus 34, Nr. 2, 1834)
 Auf Flügeln des Gesanges (Liszt), eine Solo-Klavier-Bearbeitung der Mendelssohn-Vertonung des Heine-Gedichtes von Franz Liszt
 Auf Flügeln des Gesanges (Operette), eine Operette von Walter Kollo

en:On Wings of Song